Sloss ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Sloss (* 1990), schottischer Entertainer, Schauspieler und Autor
 Elizabeth Butler-Sloss, Baroness Butler-Sloss (* 1933), britische Juristin
 Joseph Humphrey Sloss (1826–1911), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker (Demokratische Partei)
 Laurence L. Sloss (1913–1996), US-amerikanischer Geologe
 Nancy Sloss (1928–2018), Filmproduzentin